Clara Lollini – chimica italiana, figlia di Vittorio
Clelia Lollini – medico italiana, figlia di Vittorio
Ivo Lollini – militare italiano
Vittorio Lollini – avvocato e politico italiano